A 2000-es FIDE-sakkvilágbajnokság előmérkőzései az előző, 1999-es FIDE-sakkvilágbajnoksággal megegyező formában, egyenes kieséses (knockout) rendszerben zajlottak 2000. november 27. – december 15. között az indiai Új-Delhiben, a világbajnoki döntőre 2000. december 20–24. között az iráni Teheránban került sor. A regnáló világbajnok Alekszandr Halifman nem élvezett semmilyen előnyt, címének megvédéséhez kiemeltként, de már a 2. fordulótól kezdve részt kellett vennie a versenyen.

A versenysorozat végén a két döntőbe jutott versenyző, az indiai Visuvanátan Ánand és a spanyol színekben játszó Alekszej Sirov mérkőzött meg a világbajnoki címért. A hat játszmáig tartó mérkőzésen Ánand 3,5–0,5 arányban győzött, ezzel megszerezte a FIDE-világbajnoki címet.

Előzmények 
1993-ban a regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov a világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg a „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. A FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot és a PCA-hoz csatlakozó Nigel Shortot. A FIDE-sakkvilágbajnoki cím megszerzésére külön mérkőzést írt ki, majd ezt követően 1993-tól egészen 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván: a PCA által szervezett verseny világbajnokát, aki az úgynevezett „klasszikus sakkvilágbajnoki” címet viselte, valamint a FIDE sakkvilágbajnokát.

A sakkvilágbajnokságok lebonyolítási rendszere 1948 óta lényegében változatlan volt. A világbajnok párosmérkőzésre való kihívásának a jogát az szerezte meg, aki egy többlépcsős versenysorozat végén győztesként került ki. A versenysorozat zónaversenyekből, zónaközi versenyekből, majd a legjobb nyolc versenyző részvételével zajló, párosmérkőzéses formájú, világbajnokjelöltek versenyéből állt.

A FIDE-sakkvilágbajnokság 1998-tól kezdődően az addigi hagyományoktól eltérő formában került megrendezésre. A FIDE elnökének, Kirszan Iljumzsinovnak a javaslatára bevezették az egyenes kieséses, gyors lebonyolítású (knockout) rendszert, amelynek lényege, hogy az addigi hároméves ciklusonként zajló világbajnokságot egy helyszínen és rövid idő alatt fejezzék be. Az első ilyen formában megrendezett világbajnokságon a világbajnoki cím védőjének Anatolij Karpovnak csak a döntőben kellett mérkőznie, és miután rájátszásban legyőzte az indiai Visuvanátan Ánandot, sikerrel megvédte címét. A világbajnoknak ezt az előjogát szüntette meg az 1999-ben bevezetett új forma. Karpov ezzel nem értett egyet, és nem indult el a versenyen, így 1999-ben új világbajnoka lett a sportágnak Alekszandr Halifman személyében.

Az új világbajnoki rendszer 
Az új világbajnoki rendszer szerint az egyébként a zónaközi versenyen való indulásra jogosult résztvevők, valamint az Élő-pontszámuk alapján kimagasló erejű versenyzők, összesen 100-an, a tenisztornákról már ismert egyenes kieséses lebonyolítási rendszerben mérik össze erejüket. A döntő kivételével két hagyományos időbeosztású játszmát játszanak, ha annak eredménye döntetlen, akkor először két-két rapidjátszmát, majd ha ezek után is döntetlen az eredmény, akkor egyre rövidülő idejű játszmák során dől el a győztes személye.

A két hagyományos időbeosztású játszmára egy-egy napot, a rájátszásokra, azaz a rapid- és a villámsakkjátszmákra összesen további egy napot szánnak. Ennek megfelelően a verseny egy fordulója három napot igényel, és a 128-as főtábla összesen hét fordulója 21 nap alatt (esetleg közben 1-2 pihenőnap beiktatásával) megrendezhető. Ezzel a gyorsított lebonyolítási formával lehetővé vált, hogy évente rendezzenek világbajnokságot.

A 2000-es világbajnokság

A kvalifikáció 
A 2000-es FIDE-sakkvilágbajnokságon való részvételhez az alábbi eredményekkel lehetett kvalifikációt szerezni:
Az 1999-es FIDE-sakkvilágbajnokság négy elődöntőse (Alekszandr Halifman, Vladimir Hakobján, Michael Adams, Liviu-Dieter Nisipeanu);
Azok a junior korosztályú versenyzők (20 év alattiak), akiknek 2000. január és június között az Élő-pontszámuk elérte vagy meghaladta a 2600 pontot;
Az 1999. és a 2000. évi junior sakkvilágbajnok (Alekszandr Galkin és Lazaro Bruzon);
Az 1999. évi női sakkvilágbajnok (Hszie Csün);
A zónaversenyeken kvalifikációt szerző 62 versenyző;
A FIDE-elnök három szabadkártyása;
A világrészenkénti elnökök egy-egy szabadkártyása (legfeljebb négy fő);
A versenyt rendező ország egy szabadkártyása;
A fennmaradó helyek kiegészítése az Élő-pontszámok alapján úgy, hogy 100 induló kezdje a versenyt.

A zónaversenyek 
A zónaversenyekről részletesebb információ a mark-weeks.com honlapon található.

1.1. zóna Mondariz (Spanyolország)
Az európai 1.1. zóna versenyét 2000. szeptember 3–17. között játszották a spanyolországi Mondarizban. A 11 fordulós svájci rendszerben megrendezett versenyről hat játékos szerezhetett kvalifikációt. Az első öt helyen a francia Joel Lautier, a holland Loek Van Wely, az angol Jonathan Speelman, a francia Igor-Alexandre Nataf és a holland Jeroen Piket végzett. A hatodik helyen 10 versenyző között alakult ki holtverseny. A továbbjutó személyének eldöntésére két ötfős csoportot alkottak, majd a két csoportelső vívott meg a fennmaradt egy helyért. Ez az olasz Michele Godena számára sikerült.

Ebből a zónából rajtuk kívül kvalifikációt szerzett még Michael Adams és Nigel Short Angliából, valamint a spanyol színekben induló Alekszej Sirov, a belga Mihail Gurevics és a francia Étienne Bacrot.

1.2. zóna Pula (Horvátország)
2000. április 11–22. között rendezték a horvátországi Pulában az európai zóna 1.2. versenyét. A 11 fordulós svájci rendszerű versenyről hét fő kvalifikálhatta magát. Ez a szlovén Alekszandr Beljavszkij, az izraeli Lev Pszahisz, Emil Sutovsky és Ilia Smirin, a horvát Ivan Zara, a bosnyák Emir Dizdarevic és a német Christopher Lutz számára sikerült. Holtverseny esetén az ellenfelek Élő-pontszámának átlaga döntött.

1.3. zóna Reykjavík (Izland)
 Az európai északi-zóna versenyére 2000. szeptember 5–14. között az izlandi Reykjavíkban került sor. A 24 résztvevő közül hárman kvalifikálhatták magukat a világbajnokságra. A versenyt kieséses rendszerben bonyolították le, amelynek végén a 3 győztes, Sune Berg Hansen, Hannes Stefansson és Lars Schandorff jutott tovább.

1.4. zóna Budapest (Magyarország)
A Budapesten rendezett zónaversenyre 2000. június 17–25. között került sor. A 30 indulóból négyen szerezhettek kvalifikációt. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyen az első helyen ötös holtverseny alakult ki, köztük rapidjátszmás rájátszás döntött. A világbajnokságon részvétel jogát a magyar színekben induló Csernyin Alexander, a lengyel Bartlomiej Macieja és Pawel Blehm, valamint a román Vladislav Nevednichy harcolta ki.

1.5. zóna Jereván (Örményország)
A 2000. június 7–15. között Jerevánban rendezett zónaversenyről négy fő kvalifikálhatta magát. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyről négy örmény versenyző, Smbat Lputjan, Artashes Minasian, Karen Asrian és Rafael Vaganjan jutott tovább.

1.6-1. zóna Moszkva (Oroszország)
Az 52. orosz sakkbajnokság egyben zónaversenynek is számított. Az 1999. december 15–26. között megrendezett versenyre egyenes kieséses rendszerben került sor. A világbajnokságra a két döntős, Konsztantyin Szakajev és Alekszej Bezgodov szerzett kvalifikációt.

1.6-2. zóna Samara (Oroszország)
Az 53. orosz sakkbajnokság is a 2000. évi sakkvilágbajnokság zónaversenyének számított. A 2000. június 16–27. között 11 fordulós svájci rendszerben lebonyolított versenyről, amelyen 62-en indultak, köztük 34 nemzetközi nagymester és 18 nemzetközi mester, hárman juthattak tovább. Az első helyet Szergej Volkov szerezte meg, mögötte ötös holtverseny alakult ki, akik közül a módosított Buchholz-számítás alapján Alekszandr Rusztemov és Andrej Harlov szerezte meg a kvalifikációt.

1.7. zóna Mezezers (Lettország)
2000. június 6–18. között a lettországi Mezezersben játszották az 1.7. zóna versenyét. A 14 résztvevő körmérkőzéses versenyéről hárman juthattak tovább. Az első két helyen az észt Jaan Ehlvest és a litván Aloyzas Kveinys végzett, a harmadik továbbjutó helyet rájátszás után az észt Mikhail Rytshagov szerezte meg.

1.8. zóna Minszk (Fehéroroszország)
A 2000. május 26. – június 8. között megrendezett versenyről a 14 induló közül a körmérkőzés eredményeként az első két helyezett szerezhetett kvalifikációt. Ez két moldáv versenyzőnek sikerült: Viktor Bologhan és Viorel Iordachescu jutott tovább.

1.9. zóna Ordzsonikidze (Ukrajna)
Az ukrán abszolútbajnokság egyben zónaversenynek számított. A 2000. június 9–17. között megrendezett 9 fordulós versenyről hárman szerezhettek kvalifikációt a világbajnokságra. Az első helyen Alekszandr Onyiscsuk végzett, míg a mögötte hármas holtversenyben végzők közül a módosított Buchholz-számítás alapján Vladimir Baklan és Vereslav Eingorn jutott tovább.

2.1. zóna Salt Lake City (USA)
Az 1999. augusztus 5–15. között rendezett USA-bajnokság, egyben zónaverseny, házigazdája Salt Lake City volt. A résztvevők két nyolcfős csoportban körmérkőzést játszottak, majd a csoportok első két-két helyezettje négyjátszmás párosmérkőzésen mérte össze erejét, végül a döntőben a két győztes csapott össze. A zónából hárman jutottak tovább: az egykori szovjet sakkozó Borisz Gulko, Grigory Serper és Alex Yermolinsky.

2.2. zóna Brantford (Ontario, Kanada)
A Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított. Az 1999. augusztus 31. – szeptember 9. között megrendezett versenyen 26-an indultak. A 9 fordulós svájci rendszerű versenyről az 1. helyezett Alexandre lesiege kvalifikálta magát a világbajnokságra.

2.4. zóna Sao Paolo (Brazília)
A dél-amerikai zóna versenyét 2000. június 5–15. között Sao Paolo városa rendezte. A 11 induló körmérkőzésen döntött a továbbjutást jelentő első két hely sorsáról. A versenyt a brazil Darcy Lima nyerte, a második helyen négyes holtverseny alakult ki. A kétfordulós rapid rájátszást követően a továbbjutást, ezzel a világbajnokságra való kvalifikációt a brazil Rafael Levitao szerezte meg.

2.5. zóna Buenos Aires (Argentína)
A másik dél-amerikai zónaversenyt Buenos Airesben rendezték 2000. július 26. – augusztus 4. között 9 fordulós svájci rendszerű verseny formájában. Ebből a zónából is két versenyző szerezhetett kvalifikációt. Az élen hármas holtverseny alakult ki, akik között a rájátszás döntött. Ennek eredményeként az argentin Fabian Fiorito és a chilei Rodrigo Vasquez jutott tovább a világbajnokságra.

3.2a. zóna Vung Tau (Vietnám)
Az egyik ázsiai zóna versenyét 2000. május 21–29. között a vietnámi Vung Tauban rendezték. A 32 résztvevő 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérkőzött a két továbbjutó helyért. Az élen holtversenyben végzett a vietnámi Dao Thien Hai és a Fülöp-szigeteki Bong Villamayor.

3.2b. zóna Auckland (Új-Zéland)
Az óceániai zóna versenyének helyszínét az új-zélandi Auckland biztosította 2000. május 20–28. között. Az induló 14 résztvevő 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérkőzött a továbbjutást jelentő első helyért, amely az ausztrál Aleksandar Wohl számára hozta meg a kvalifikációt a világbajnokságra.

4.2. zóna Kairó (Egyiptom)
Az észak-afrikai zóna versenyére 2000. június 3–15. között Kairóban került sor. A 10 résztvevő körmérkőzésen döntötte el az első hely, és ezzel a továbbjutás sorsát. Az élen holtverseny alakult ki két egyiptomi versenyző, Fouad El Taher és Ibrahim Hasan Labib között. A rájátszást El Taher nyerte, de a világbajnokság mezőnyében a kontinens szabadkártyájával elindulhatott Hasan Labib is.

4.3. zóna Gaborne (Botswana)
A dél-afrikai zóna versenyére a botswanai Gabornéban került sor 2000. április 26. – május 6. között. A 12 résztvevővel zajló körmérkőzést a zambiai Amon Simutowe nyerte, aki ezzel kvalifikálta magát a világbajnokságra.

A résztvevők 
A versenyen nem vett részt a konkurens sakkszövetség, a PCA által szervezett klasszikus világbajnokság újdonsült bajnoka, Vlagyimir Kramnyik, valamint az exvilágbajnok Garri Kaszparov és a FIDE exvilágbajnoka, Anatolij Karpov. Rajtuk kívül a világ akkori összes élsakkozója indult a versenyen.

A rajtlista az Élő-pontszámok szerint lett meghatározva a FIDE 2000. júliusban kiadott ranglistája alapján. A versenyzők nemzetközi nagymesterek, kivéve, akinél szerepel az IM (nemzetközi mester) minősítés.

A versenyen alkalmazott szabályok 
Az 1–5. fordulóban az első két játszmában 40 lépést kellett megtenni 100 perc alatt, majd a további 20 lépésre 50 perc állt játékosonként rendelkezésre. Ha a játszma még ekkor sem fejeződött be, akkor még fejenként 10 percet és lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Ha a két játszma összesített eredménye döntetlen volt, akkor két rapidjátszmára került sor 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ezután sem született döntés, akkor két 15 perces játszma következett lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha ezt követően is egyenlő volt a mérkőzés állása, akkor egy armageddonjáték, amelyben világos 5 percet, sötét 4 percet kapott (10 másodperces lépésenkénti többletidővel) végleges döntést eredményezett, mivel döntetlen esetén sötét győzelme lett kihirdetve. Az elődöntőben négy, a döntőben hat hagyományos időbeosztású játszmára került sor. Egyenlőség esetén a rájátszások a korábbi fordulók szerinti módon történtek.

A fordulókat, a döntő kivételével, Új-Delhiben bonyolították le, a döntőre Teheránban került sor.

A díjalap 
A verseny teljes díjalapja  amerikai dollár volt, amelyből az első fordulóban kieső versenyzők  dollárt kaptak, a további fordulókig eljutók arányosan többet, míg a világbajnok díjazása  dollár volt.

Eredmények, 1–4. kör 
A rajtlista első 27 versenyzője és a román Nisipeanu, az előző világbajnokság elődöntőse kapott kiemelést az első fordulóban.

Első szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5–7. körök 
{{8TeamBracket
| RD1=Negyeddöntők
| RD2=Elődöntők
| RD3=Döntő
|team-width=170
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= V Ánand
| RD1-score1=3½
| RD1-seed2=21
| RD1-team2= A Halifman
| RD1-score2=2½
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= M Adams
| RD1-score3=1½
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= V Topalov
| RD1-score4=½
| RD1-seed5=26
| RD1-team5= V Tkachiev
| RD1-score5=1½
| RD1-seed6=46
| RD1-team6= A Griscsuk
| RD1-score6=2½
| RD1-seed7=4
| RD1-team7= A Sirov
| RD1-score7=2½
| RD1-seed8=8
| RD1-team8= J Barejev
| RD1-score8=1½
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= V Ánand
| RD2-score1=2½
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= M Adams
| RD2-score2=1½
| RD2-seed3=46
| RD2-team3= A Griscsuk
| RD2-score3=1½
| RD2-seed4=4
| RD2-team4= A Sirov
| RD2-score4=2½
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= V Ánand
| RD3-score1=3½
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= A Sirov
| RD3-score2=½
}}

 A világbajnoki döntő 
 A helyszín 
A FIDE-világbajnokság döntőjére 2000. december 20–24. között Irán fővárosában, Teheránban került sor.

 A versenyzők 
A világbajnoki döntőt az egyenes kieséses versenysorozat döntősei, Visuvanátan Ánand és Alekszej Sirov vívták.

Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt 33 alkalommal játszottak egymással, melyek közül Ánand hét alkalommal győzött, 23 játszma döntetlenül végződött, Sirov háromszor állt fel győztesen az asztaltól.

A mérkőzés kezdetén, a 2000. októberben kiadott FIDE-ranglista szerint Anand 2774 Élő-ponttal a 2. helyen állt Garri Kaszparov mögött, míg Sirov 2746 ponttal rendelkezett, és a 6. helyen állt. A két éllovason kívül Vlagyimir Kramnyik, Michael Adams és Lékó Péter előzte meg.

 A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzést 6 játszmásra tervezték, egyenlőség esetén két-kétjátszmás, egyre rövidülő idejű rapid időszámításos rájátszások következtek volna mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer.

Az első játszma döntetlenül végződött, a következő három játszmát azonban Ánand nyerte, ezzel idő előtt megszerezte a győzelemhez szükséges 3,5 pontot, és 3,5–0,5 arányú győzelmével megszerezte a FIDE-világbajnoki címet.

 A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+FIDE-világbajnokság, döntő (2000)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Pont
|-
| align=left | Alekszej Sirov|| || 2746
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½
|-
| align=left | Visuvanátan Ánand|| || 2762|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 || 3½'''
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:

2. játszma Ánand–Sirov 1–0 64 lépés
 Spanyol megnyitás, Morphy-védelem, neo-arhangelszki változat ECO C78
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O Fc5 6. c3 b5 7. Fc2 d5 8. a4 dxe4 9. axb5 Fg4 10. Fxe4 Hxe4 11. bxc6 O-O 12. d4 exd4 13. cxd4 Fb6 14. Hc3 Be8 15. Fe3 Vd6 16. d5 Fxe3 17. fxe3 Bad8 18. Bxa6 Hxc3 19. bxc3 Vxd5 20. Vxd5 Bxd5 21. Hd4 g6 22. Bf4 Ff5 23. Ba7 Bxe3 24. c4 Bc5 25. Bxc7 Be4 26. Bxe4 Fxe4 27. Be7 Ff5 28. c7 Kf8 29. Hxf5 gxf5 30. Bd7 Kg7 31. Bd4 Bxc7 32. Kf2 Kf6 33. Ke3 Ke6 34. g3 f6 35. Kd3 Ba7 36. Kc3 Ke5 37. Bh4 Bb7 38. Bf4 Bb1 39. Bf2 Bc1+ 40. Kb4 Ke6 41. Kb5 Kd6 42. Bxf5 Bb1+ 43. Ka4 Bb2 44. Bxf6+ Kc5 45. Bh6 Kxc4 46. Bh4+ Kd5 47. Bxh7 Ke5 48. Ka3 Bb8 49. Bh5+ Kf6 50. Bh4 Kg5 51. Bb4 Bh8 52. h4+ Kh5 53. Bb5+ Kh6 54. g4 Be8 55. Bb4 Kg6 56. Bb6+ Kf7 57. Bb7+ Ke6 58. Bh7 Bb8 59. g5 Kf5 60. Bh6 Ke5 61. h5 Kf5 62. g6 Kf6 63. Bh7 Bg8 64. Kb3 1-0

3. játszma Sirov–Anand 0–1 41 lépés
Szicíliai védelem, Paulsen, Basztrikov-változat ECO B47
1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 Vc7 5. Hc3 e6 6. Fe2 a6 7. O-O Hf6 8. Fe3 Fb4 9. Ha4 Fd6 10. g3 b5 11. Hb6 Bb8 12. Hxc8 Bxc8 13. a4 Hxd4 14. Fxd4 e5 15. Fe3 Fc5 16. axb5 Fxe3 17. fxe3 axb5 18. Fxb5 O-O 19. Bxf6 gxf6 20. Fxd7 Ba8 21. Vg4+ Kh8 22. Bf1 Bg8 23. Vh3 Vc5 24. Ff5 Vxe3+ 25. Kg2 h6 26. Vh5 Kg7 27. Vg4+ Vg5 28. Vf3 Bgd8 29. h4 Vd2+ 30. Kh3 Bd6 31. Bf2 Vd1 32. Kg4 Ba2 33. Vxd1 Bxd1 34. c4 Bb1 35. Bd2 Baxb2 36. Bd7 Bb7 37. Bd6 Bc7 38. Kh5 Bc1 39. g4 B7xc4 40. Bd7 Bc7 41. Bd8 Bh1 0-1

4. játszma Anand–Sirov 1–0 41 lépés
 Francia védelem, Steinitz-változat ECO C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. e5 Hfd7 5. Hce2 c5 6. f4 Hc6 7. c3 Vb6 8. Hf3 f6 9. a3 Fe7 10. h4 O-O 11. Bh3 a5 12. b3 Vc7 13. Heg1 a4 14. b4 fxe5 15. fxe5 Hdxe5 16. dxe5 Hxe5 17. Hxe5 Vxe5+ 18. Ve2 Fxh4+ 19. Kd1 Vf6 20. Hf3 Vxc3 21. Fb2 Vb3+ 22. Kc1 e5 23. Bxh4 Ff5 24. Vd1 e4 25. Vxb3 axb3 26. Hd2 e3 27. Hf3 Bae8 28. Kd1 c4 29. Fe2 Fe4 30. Kc1 Be6 31. Fc3 Bg6 32. Bh2 Fd3 33. Fxd3 cxd3 34. Kb2 d2 35. Kxb3 Bg3 36. Kb2 g5 37. Kc2 Bc8 38. Kd3 g4 39. Fe5 Bc1 40. Bh1 Bxg2 41. Hh4 1-0

Jegyzetek

Források 
A FIDE hivatalos eredménytáblázata
Az Ánand–Sirov FIDE-világbajnoki döntő ismertetése és játszmái 
World Chess Championship 2000 FIDE Knockout Matches

További információk 
A The Hindu című folyóirat cikkei a versenyről
Verőci Zsuzsa: A kieséses rendszerű világbajnokságok története III.
Grand Master from India Wins Chess Title The New York Times, 2000-12-25
FIDE World Championship Knockout Tournament, 2000

2000
Világbajnokság